|-
| 158901 - ||  || 16 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158902 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 158903 - ||  || 23 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158904 - ||  || 3 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158905 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158906 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158907 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158908 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158909 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158910 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158911 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158912 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158913 - ||  || 9 septembrie 2004 ||  || C. Rinner
|-
| 158914 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158915 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158916 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158917 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158918 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158919 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158920 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158921 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158922 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158923 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158924 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158925 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158926 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158927 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158928 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158929 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158930 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158931 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158932 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158933 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158934 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158935 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158936 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158937 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158938 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158939 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158940 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158941 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158942 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158943 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158944 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158945 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158946 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158947 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158948 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158949 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158950 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158951 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158952 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158953 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158954 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158955 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158956 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158957 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158958 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158959 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158960 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158961 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158962 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158963 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158964 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158965 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158966 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158967 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158968 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158969 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158970 - ||  || 9 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158971 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158972 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158973 - ||  || 12 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 158974 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158975 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158976 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158977 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158978 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158979 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158980 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158981 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158982 - ||  || 14 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158983 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158984 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158985 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158986 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158987 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158988 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158989 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158990 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158991 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158992 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158993 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158994 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158995 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158996 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158997 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158998 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158999 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159000 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-